Пекелис — фамилия.

 Пекелис, Виктор Давыдович ― писатель, популяризатор науки.